Sauvé ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Sauvé (* 1955), kanadischer Eishockeytorwart
 Jean-François Sauvé (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeanne Sauvé (1922–1993), kanadische Journalistin und Politikerin
 Maurice Sauvé (1923–1992), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker der Liberalen Partei Kanadas
 Maxime Sauvé (* 1990), französisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Philippe Sauvé (* 1980), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Yann Sauvé (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Sauvé (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal